Headlines and Deadlines — The Hits of a-ha — сборник хитов норвежской группы a-ha. Выпущен в 1991 году.

Список композиций

Места в хит-парадах и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Сборники 1991 года
Альбомы a-ha
Сборники на английском языке